Okręty US Navy o nazwie USS  "Narragansett":
 
Pierwszy  "Narragansett" był slupem Unionistów, który został zwodowany w 1859 i wycofany ze służby w 1875. Brał znaczący udział w walkach wojny secesyjnej.
Drugi "Narragansett" (SP-2196) był okrętem patrolowym, który służył na wodach europejskich podczas I wojny światowej.
Trzeci "Narragansett" (YFB-1163) został zbudowany w 1905, nabyty przez Marynarkę w 1918 i skreślony z listy w 1944
Czwarty "Narragansett" (AT-88) był w służbie w latach 1943-1946.

Narragansett